Johann Haeseler oder Johann Häseler ist der Name folgender Personen:

* Johann Carl Haeseler (1773–1842), deutscher Kupferstecher, Graveur und Medailleur
 Johann Friedrich Ludwig Häseler (1732–1797), deutscher Lehrer und Pfarrer, Abt von Amelungsborn